Según el contexto Megacles puede ser:

 Megacles, arconte legendario de Atenas entre 922 a. C.-892 a. C.
 Megacles I, arconte de Atenas entre 632 a. C. y 631 a. C., de la familia de los Alcmeónidas. Expulsó al tirano Cilón.
 Megacles II, hijo de Alcmeón y nieto de Megacles I, líder del Paralioi o «partido de la costa».
 Megacles III, hijo de Megacles II y hermano de Hipócrates.
 Megacles IV, hijo de Clístenes II, nieto de Megacles II y padre de Dinómaca (madre de Alcibíades). Vencedor en los Juegos Píticos.
 Megacles de Alopece, hijo de Hipócrates (alcmeónida), nieto de Megacles II y tío de Pericles. Condenado al ostracismo en 487/486 a. C.
 Megacles VI, hijo de Megacles V.
 Megacles VII, hijo de Megacles VI.
 Megacles de Siracusa, hijo de Hiparino y hermano de Dion de Siracusa.
 Megacles, oficial de Pirro de Epiro durante la Batalla de Heraclea.
 Megacles de Mitilene, líder político que derrocó a la familia gobernante de los Pentálidas en Mitilene.

Nombres griegos